Петър Новев може да се отнася за:

 Петър Новев (1825 – ?), български зограф от Тресонче;
 Петър Новев, български революционер и емигрантски деец от Ържаново.